Muelas puede referirse a:
 la localidad de Muelas del Pan;
 la localidad de Muelas de los Caballeros; o
 el nombre común de la planta '''''Linaria supina.